Trebote était le légendaire fondateur de Trèves (Allemagne) d'après la Geste des Trévires. Il a été dit être le fils de Ninos, Roi d'Assyrie, par une épouse avant son mariage avec la Reine Sémiramis. Sa belle-mère Sémiramis le méprisait, et quand elle prit le pouvoir après la mort de son père Ninos, Trebote quitta l'Assyrie et vint en Europe. Après avoir erré pendant un certain temps, Il dirigea un groupe de colons à s'établir à Trèves, dans l'actuelle Allemagne vers 2000 av. J.-C.. À sa mort, son corps est censé avoir été incinéré sur Petrisberg par le peuple de Trèves.

Historicité 
Traduit de l'anglais:

“L'historien allemand Johannes Aventinus conteste au  que Trebeta (qu'il appelait Trever ou Treiber) soit le fils de Ninos, affirmant qu'il était en fait un fils du Ninus contemporain Mannus, qui était censé être le second roi d'Allemagne. Aventinus aussi crédite Trever avec l'établissement de peuplements à Metz, Mainz, Basel, Strasbourg, Speyer et Worms.”

“Les parents de Trebeta auraient été Ninus, un légendaire "roi d'Assyrie" inventé par les Grecs de l' Antiquité (cités pour la première fois par Ctesias), et une mère inconnue qui était l'épouse de Ninus avant Sémiramis. Sémiramis a pris le contrôle du royaume à la mort de son père et Trebeta a été contraint de s'exiler, errant à travers l'Europe avant de s'installer à Trèves. Son corps aurait été incinéré à Petrisberg. Cependant, il n'y a aucune preuve historique que les Assyriens ou un prince assyrien appelé Trebeta soient entrés en Europe du Moyen-Orient dans les archives assyriennes de l'époque.”

Parentés

Formes d'origine du prénom 
 Latin : Trebote (Jacques de Guise, Chroniques de Hainaut)
 Latin : Trebete (Gesta Treverorum)
 Grec : Τρήβητος, Trivitos

Augusta Treverorum, Heronem Trebirorum
 Latin : Tre viris, trois hommes, en l'honneur d'Auguste ou de Hero

Table de Peutinger
 Thebeta, sur la Table de Peutinger

Étude de l'origine cunéiforme  :
 bītu, Akk. maison, temple
 Thebeta, Ṭābetu cf. Tell Taban, centre régional nommé Ṭābatum dans les tablettes du royaume de Mari

Bibliographie 
Impact de l'histoire de la Légende fondatrice de Trèves du 
 Die Wirkungsgeschichte der Trierer Gründungssage vom 10. bis 15. Jahrhundert (Publications universitaires européennes. Serie III, Histoire et sciences auxiliaires) (German Edition)(German)Paperback– August 1, 1994 by Ilse Haari-Oberg 

La Légende de la Fondation - Musée d'État rhénan de Trèves
  : Die Gründungslegende. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Trier - Augustusstadt der Treverer. 2. Auflage, Mainz 1984, , S. 7f.

Argentoratum-Strasbourg, du lieu fortifié le Castrum à la ville antique l'Urbs
 Jean-Pierre Klein : "Argentoratum-Strasbourg, du  à l'Urbs", urbanisme et architecture des origines à nos jours.
 «Argentoratum est le nom latin d'origine celtique (*arganto-, argent, même racine qu'en latin et *rāti-, levée de terre, fortin) de l'actuelle ville de Strasbourg.»

Références

Notices

Portails et Carégories 

Trèves
Décès à Trèves